Philippe Alméras ist der Name folgender Personen:

* Philippe Alméras (Literaturwissenschaftler) (* 1930), französischer Literaturwissenschaftler 
 Philippe Alméras (Rennfahrer) (* 1980), französischer Automobilrennfahrer